Władysław Grabowski (introligator) (1902–1945) artysta–introligator
 Władysław Grabowski (kapitan) (1905–1942) kapitan marynarki handlowej
 Władysław Grabowski (aktor)
 Władysław Grabowski (fotograf)
 Władysław Grabowski (wojskowy)
 Władysław Grabowski (prawnik)